G25 peut faire référence à :
  Autres Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité, d'après la classification internationale des maladies ;
 Gaz G25 une catégorie de Gaz naturel ;
 Glock 25, un pistolet autrichien ;
 , un destroyer de la Royal Australian Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres